Het ATP-toernooi van Nice 2016 (met de officiële naam Open de Nice Côte d’Azur) werd gespeeld van 17 tot en met 21 mei 2016. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Nice Lawn Tennis Club in Franse stad Nice.
Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale Alexander Zverev met 6-4, 3-6 en 6-0. Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Mate Pavić en Michael Venus met 4-6, 6-4 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Nice
Nice